

Географічні об'єкти 
 Ешбах (Південний Вайнштрассе) () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Ешбах (Рейн-Лан) () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Ешбах (Баден-Вюртемберг) () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.

Особистості 
 Андреас Ешбах (нар. 15 вересня 1959, Ульм) — німецький письменник-фантаст. 
 Ллойд Артур Ешбах - американський письменник і видавець.